Кубок наслідного принца Катару 2023 — 27-й розіграш турніру. Матчі відбудуться з 9 лютого по 6 квітня 2023 року між чотирма найсильнішими командами Катару сезону 2021—22. Титул переможця змагання захищає Ас-Садд.

Формат 
У турнірі взяли чотири найуспішніші команди Чемпіонату Катару 2021-22.

 Чемпіон — «Ас-Садд»
 Віце-чемпіон — «Ад-Духаїль»
 Бронзовий призер — «Аль-Вакра»
 4 місце — «Аль-Арабі»

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Кубок наслідного принца Катару на soccerway
 Кубок наслідного принца Катару на footballdatabase

2023
Катар
Лютий 2023
Квітень 2023
2023 у катарському спорті